A Associação Desportiva Colegial é um clube de futebol de salão da cidade de Florianópolis, do estado de Santa Catarina. Foi fundada em 25 de março de 1944. Comanda seus jogos no Ginásio Rozendo Lima Vasconcelos.
Em 2008 usa na Liga Brasileira de Futsal o nome de  Colegial/Umbro, em parceria com a marca esportiva Umbro. A equipe já foi duas vezes campeã catarinense de futsal: em 1980 e 2007.

Ainda foi um time de futebol amador, que disputou torneios importantes dentro do estado de Santa Catarina.

História 
Em 1944, após a fusão do antigo Externato Futebol Clube e Internato Futebol Clube, surgiu o time de futebol do Colegial. Foi campeão da segunda divisão florianopolitana em 1946 e ainda disputou alguns torneios amistosos contra os grande do futebol catarinense como o Avaí Futebol Clube.

Atualmente destaca-se no futsal.

Ligações externas 
 Site do clube

Colegial
Futebol de Florianópolis
Clubes de futsal de Santa Catarina
Clubes de futebol fundados em 1944
Fundações em Santa Catarina em 1944